

Biologia 
 Àcid peptonucleic, biomolècula.

Tecnologia 
  Nom del Punt d'Accés (NPA) utilitzat en tecnologia mòbil (GPRS i posteriors, com UMTS, 4G), per accedir a Internet.

Administracions 
 La 'Administració de Parcs Nacionals'  de l'Argentina.
 La Administració Pública Nacional' ,  Veneçolana.
 La '''Autoritat Portuària Nacional' , Perú.

 Altri 
 Codi IATA de l'Aeroport d'Alpena' '', a Míchigan, Estats Units.